Думнагуал VI (д/н — 975) — король Стратклайду в 937—973 роках. За іншою нумерацією — Думнагуал VII. У валлійців відомий як Динвал, англійців та шотландців — Дональд III, ірландців — Домналл II.

Ймовірно був сином короля Еогана I. Посів трон після загибелі батька у 937 році. Між 941 і 946 роками дозволив безпечний прохід абату Катро Мецькому через свої землі, оскільки вони були родичами. надав збройний супровід, який довід абат до кордонів Стратклайду біля міста Лоїда (тотожній за різними версіями сучасному Лідсу, Лет-Ворду або на поселенню в долині Лоутер біля річки Імонт).

945 року зазнав вторгнення з боку Едмунда I, короля Англії, та Малкольма I, короля Шотландії, що захопили Стратклайд. Англійський король передав королівство союзникові як феод чи лише надав йому право збирати тут данину. Над якоюсь частиною Страткладу англійці поставили Кадмона (походження невідоме). 946 року після загибелі Едмунда I шотландський король повернув владу Думнагуалу VI, що визнав зверхність Шотландії. З огляду на те, що 949 року Малькольм I визнав зверхність нового англійського короля Едреда, Стратклайд знову опинився у подвійній залежності. 952 року ймовірно брав участь у кампанії в Нортумбрії, де повстали дани на чолі із Ейріком. Кампанія тривала до 954 року.

Припускають, що після смерті шотландського короля Малькольма I 954 року зумів захопити значну частину Лотіану разом з Едінбургом. Потім вів боротьбу проти короля Індальфа. Ймовірно війни тривали з наступниками цього короля — Дабом і Куїленом. Останнього 971 року вбив син Думнагуал VI — Рідерх як помсту за власну доньку, яку начебто викрав і зґвалтував шотландський король чи під час вторгнення до Стратклайду. Водночас 966 року відбулося вторгнення до Вестморленду Тореду Гуннарсона, елдормена Йорку. За різними версіями, воно також було спрямовано проти Страткладу, або правитель останнього діяв разом з Торедом проти англійського короля Едреда.

Невдовзі зрікся трону на користь сина Амдарха, або зробив того своїм співкоролем. Було відбито вторгнення шотландського короля Кеннета II. Панував до 973 року, коли помер його співправитель Рідерх. був присутній на нараді в Честері (разом з англійським, шотландським королями, валлійськими володарями), де ймовірно домовлялися про спільні дії проти данів й норманів. Невдовзі повалений власним сином Малкольмом, що захопив владу. Відправлений у прощу до Риму, де помер 975 року, прийнявши постриг.

Примітки

Джерела 
 Clarkson, T (2010). The Men of the North: The Britons and Southern Scotland (EPUB). Edinburgh: John Donald. ISBN 978-1-907909-02-3.
 Clarkson, T (2014). Strathclyde and the Anglo-Saxons in the Viking Age (EPUB). Edinburgh: John Donald. ISBN 978-1-907909-25-2.
 Edmonds, F (2015). «The Expansion of the Kingdom of Strathclyde». Early Medieval Europe. 23 (1): 43–66
 Hudson, BT (1994). Kings of Celtic Scotland. Contributions to the Study of World History. Westport, CT: Greenwood Press. ISBN 0-313-29087-3
 Keynes, S (2015). «The Henry Loyn Memorial Lecture for 2008: Welsh Kings at Anglo-Saxon Royal Assemblies (928–55)». In Gathagan, LL; North, W (eds.). The Haskins Society Journal: Studies in Medieval History. Vol. 26. The Boydell Press. pp. 69–122. ISBN 9781783270712
 Macquarrie, A (1998) [1993]. «The Kings of Strathclyde, c. 400—1018». In Grant, A; Stringer, KJ (eds.). Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 1–19. ISBN 0-7486-1110-X.
 McGuigan, N (2015b). Neither Scotland nor England: Middle Britain, c.850–1150 (PhD thesis). University of St Andrews.
 Molyneaux, G (2015). The Formation of the English Kingdom in the Tenth Century. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-871791-1.
 Woolf, A (2007). From Pictland to Alba, 789—1070. The New Edinburgh History of Scotland. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-1233-8.
 Woolf, A (2009). «Scotland». In Stafford, P (ed.). A Companion to the Early Middle Ages: Britain and Ireland, c.500–c.1100. Blackwell Companions to British History. Chichester: Blackwell Publishing. pp. 251—267. ISBN 978-1-405-10628-3.

Королі Стратклайда
Правителі Європи X століття